Invasieve behandelmethode, een term uit de geneeskunde en andere onderzoeksgebieden
 Invasieve groei, een eigenschap van kankercellen
 Invasieve soort, een term uit de biologie